Moula ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Moula (1703–1782), Schweizer Mathematiker und Meteorologe
 Slimane Moula (* 1999), algerischer Mittelstreckenläufer